Selze di Caporetto – frazione del comune di Tolmino
 Selze di San Pietro – frazione del comune di San Pietro del Carso